Кушнарёв — русская фамилия. Женская форма .

Известные носители 
 Кушнарёв, Акепсим Михайлович (1837—1902/3) — 1-й гильдии купец, якутский предприниматель, общественный деятель и благотворитель.
 Кушнарёв, Вениамин Михайлович (1902—1986) — советский партийный деятель, 1-й секретарь Марийского обкома ВКП(б).
 
 Кушнарёв, Дмитрий Пантелеевич (1924—1995) — советский военнослужащий, полный кавалер ордена Славы.
 Кушнарёв, Евгений Петрович (1951—2007) — советский и украинский политический и государственный деятель.
 Кушнарёв, Олег Николаевич (род. 1973) —  российский пауэрлифтер, многократный чемпион мира, Европы, России по жиму лёжа.
 Кушнарёв, Роман Андреевич (RAMZES666; род. 1993) — российский киберспортсмен.
 Кушнарёв, Христофор Степанович (1890—1960) — советский музыковед и композитор.
 Кушнарёв, Юрий Викторович (род. 1985) — российский регбист, флай-хав клуба «Красный Яр» и сборной России.



См. также 
 Кушнарёвка